Masters of Chant Chapter VI é o nono álbum do projeto alemão Gregorian. Ele foi lançado em 28 de setembro de 2007.

Faixas 
 "Guide Me God"  (Sinéad O'Connor)
 "Miracle of Love" (Eurythmics)
 "Dreams" (Fleetwood Mac)
 "The Circle" (Gregorian)
 "Mad World" (Tears for Fears)
 "Mercy Street" (Peter Gabriel)
 "Believe in Me" (Lenny Kravitz)
 "One of Us" (Joan Osborne)
 "Who Wants to Live Forever" (Queen)
 "Crying in the Rain" (The Everly Brothers)
 "Greensleeves" (Tradicional)
 "Jóga" (Björk)
 "The Time Has Come" (Gregorian)
 "Fix You" (Coldplay)

Álbuns de 2007
Álbuns de Gregorian
Álbuns produzidos pela Nemo Studio